Le Championnat de squash du British Open féminin 2012 est l'édition 2012 du British Open qui se déroule au KC Stadium à Kingston upon Hull du 15 au . Nicol David gagne son  British Open, en battant Nour El Sherbini en finale.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi 
 British Open
 British Open masculin 2012
 Saison 2012 de la WSA

féminin 2012
Compétition de squash à Kingston upon Hull
British Open féminin
Sport en Angleterre en 2012
Sport en mai 2012